Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2013 des Internationaux de France de tennis.

Primes et points

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Le , une revalorisation des primes par rapport à l'an passé est annoncée, pour s'aligner sur les dotations des autres tournois du Grand Chelem.
 Avant même le début des qualifications, trois joueurs déclarent forfait. Les Américains Brian Baker (opéré du genou droit), Mardy Fish (problème cardiaque) et l'Australien John Millman (blessé à l'épaule) qui avait reçu l'invitation accordée à la Fédération australienne de tennis. La conséquence directe est l'entrée directe dans le tableau principal respectivement de João Sousa, Guido Pella (qui a battu la semaine précédente son premier top 10, Janko Tipsarević, à Nice) et Nick Kyrgios (qui a reçu l'invitation par la fédération australienne à la place de son compatriote blessé).
 Le , Andy Murray,  mondial, déclare forfait pour le tournoi en raison de douleurs dorsales contractées au Masters de Rome. Il est remplacé par le  Illya Marchenko.
 Le lendemain, c'est au tour de Juan Martín del Potro,  mondial, de déclarer forfait pour le tournoi en raison de problèmes respiratoires. Il est remplacé par le  Andreas Haider-Maurer.
 Le Brésilien Thomaz Bellucci ( mondial) doit déclarer forfait en raison d'une blessure aux abdominaux. Il est remplacé par le  Rhyne Williams.
 L'Argentin David Nalbandian est également forfait pour le tournoi (opération de la hanche).
 On notera aussi l'absence depuis presque 2 ans du double finaliste de l'épreuve (2009 et 2010), le Suédois Robin Söderling, souffrant d'une mononucléose.
 À l'exception de la première place du classement ATP, occupée par Novak Djokovic (assuré de conserver sa place quel que soit son résultat), le top 5 mondial peut être changé à l'issue de ce  du Grand Chelem. Si Rafael Nadal ne gagne pas le tournoi, il perdra sa  au classement. En cas de victoire de Roger Federer ou d'une place en finale, il récupérait la place de numéro 2 mondial, détenue par Andy Murray mais qui a déclaré forfait.
 Le record du plus grand nombre de matchs gagnés en simple à Roland-Garros (58), détenu par Guillermo Vilas, peut être battu par Roger Federer en cas de qualification en 1/2 finale et par Rafael Nadal, si ce dernier remporte le tournoi et donc une  à Roland-Garros.

Pendant le tournoi 
 Gaël Monfils crée la surprise en battant dès le  le Tchèque Tomáš Berdych, au terme d'un match très disputé en 5 sets (7-6, 6-4, 6-7, 6-7, 7-5).
 Le plus grand nombre de jeux dans un cinquième set a été atteint au  lors de la victoire de l'Argentin Guido Pella face au Croate Ivan Dodig sur le score de 12-10.
 Le plus grand nombre de points dans un tie-break a été atteint au  par le Serbe Viktor Troicki face au Croate Marin Čilić sur le score de 14-12.
 Tommy Robredo réussit une première dans l'histoire de l'ère Open des tournois du Grand Chelem, remporter dans un tournoi 3 matchs d'affilée en remontant de 2 sets à 0, respectivement face à Igor Sijsling (), Gaël Monfils () et Nicolás Almagro (tête de série numéro 11, 1/8 de finale). Seuls Nicolas Escudé et Albert Costa avaient réussi à remporter 3 matchs ainsi, mais pas à la suite.
 Tommy Haas a eu besoin d'une treizième balle de match pour conclure contre John Isner, ce qui est un record dans l'ère Open en Grand Chelem.
 Viktor Troicki est l'unique joueur non tête de série à participer aux 1/8 de finale.
 La moitié des 1/4 de finalistes a plus de 30 ans : Tommy Haas a 35 ans ; Roger Federer, David Ferrer et Tommy Robredo ont 31 ans. Jo-Wilfried Tsonga et Stanislas Wawrinka ont 28 ans, Rafaël Nadal en a 27 et Novak Djokovic 26.
 Jo-Wilfried Tsonga bat le Suisse Roger Federer, tête de série numéro 2 du tournoi en trois sets. Il se qualifie ainsi pour sa première demi-finale Porte d'Auteuil.
 Pour la première fois depuis le début de l'ère Open, les quatre demi-finalistes de Roland-Garros se qualifient en 3 sets.
 Au stade des demi-finales, Tsonga et Ferrer n'ont perdu aucun set durant la compétition.
 David Ferrer se qualifie pour sa première finale de grand chelem sans perdre le moindre set.
 Rafael Nadal gagne son huitième Roland-Garros. Il devient le premier joueur à remporter huit fois le même Grand Chelem.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky losers (repêchés)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Simple messieurs des Internationaux de France
Roland-Garros Simple messieurs
Internationaux de France de tennis 2013